Тим Ма́тавж (, 13 января 1989, Шемпетер при Горици, СФРЮ) — словенский футболист, нападающий клуба «Бурсаспор» и сборной Словении.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Билье», Тим Матавж в 2004 году перешёл в молодёжную команду клуба «Горица», в составе которого и дебютировал 2 года спустя в чемпионате Словении. Дебют был удачным: молодой форвард, в 30 матчах чемпионата забивший 11 мячей, обратил на себя внимание скаутов иностранных клубов. На Тима Матавжа претендовала «Фиорентина», но итальянцев опередил нидерландский «Гронинген», 30 августа 2007 года заключивший с форвардом контракт на 5 лет.

Летом 2014 года перешёл в немецкий «Аугсбург», подписав с клубом пятилетний контракт. В июне 2017 года перешёл в «Витесс».

Карьера в сборной 
Тим Матавж провёл за молодёжную сборную Словении 13 матчей, забив 5 мячей. В 2009 году молодой форвард впервые был вызван в основную национальную сборную. В следующем году главный тренер сборной Матьяж Кек включил Тима Матавжа в число футболистов, вызванных в сборную на чемпионат мира.

Достижения 
 «Горица»
 Серебряный призёр чемпионата Словении: 2006/07
 ПСВ
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2011/12
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2012

Примечания 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки сборной Словении по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Горица» Нова-Горица
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Эммен»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Аль-Вахда» Абу-Даби
Игроки ФК «Бурсаспор»